Municipi de Kalvarija, municipi de Lituània.
 Kalvarija (ciutat), ciutat i capital del municipi homònim (Lituània).
 Žemaičių Kalvarija, un poble de Lituània.
 Kalvarija (turó), turó a Maribor, Eslovènia.
 Kalvarija (Zemun), un veïnat de Belgrad, Sèrbia.